Серво:

 Серво — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Серво, Дженнифер (1979—2002) — американская журналистка и телеведущая.
 Серво, Михай (1900—1941) — венгерский рабочий, антифашист, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии.

См. также 
 Servo (движок) — экспериментальный браузерный движок от Mozilla.